Mjanma (Birma) – państwo w Azji
 Birma Brytyjska – kolonia brytyjska
 Górna Birma (Mjanma Właściwa) – region geograficzny
 Dolna Birma (Mjanma Zewnętrzna) – region geograficzny

Zobacz też